Каталог скоплений галактик Эйбелла является каталогом около 4000 скоплений галактик с по крайней мере 30 представителями, почти полный вплоть до z = 0,2. Изначально был составлен американским астрономом Дж. Эйбеллом в 1958 году по данным Паломарского обзора и затем распространён на южное полушарие Эйбеллом, Г. Корвином и Р. Олоуином в 1987 году. Название "Эйбелл" () носят и объекты каталога 86 планетарных туманностей, составленного Эйбеллом в 1966 году. При этом скопления галактик обозначаются как ACO, например "ACO 13", а планетарные туманности обозначаются буквой  A, например "A 39".

1–1999

2000–4076

Southern catalogue S1–S1174

Примечания

Ссылки 
 Статья и каталог Эйбелла 1958 года
 Статья и каталог Эйбелла, Корвина и Олоуина 1989 года
 Электронная версия каталога Эйбелла

Списки астрономических объектов